Комеринг:

 Комеринг — река в Индонезии;
 Комеринг — народ в Индонезии;
 Комеринг — язык одноимённого народа.